Па́перник — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Паперник, Лазарь Хаимович (1918—1942) — Герой Советского Союза.
 Паперник, Максим Юрьевич (1969—2017) — украинский кинорежиссёр и продюсер, клипмейкер, сценарист.

 Паперний